Adirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ardirejo, Jawa Timur, by, 
 Adirejo, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar